Акванал — водонаполненное горячельющееся промышленное взрывчатое вещество, обычно содержащее загущённый концентрированный раствор аммиачной селитры, чешуированный тротил и порошкообразный алюминий. Может содержать калиевую или натриевую селитру, мочевину.

Состав и обозначения 

В 1990-е были разработаны новые составы акваналов, например, акванал ПХМ-5 (патронированный)

Взрывчатые свойства 
Критическое давление возбуждения детонации Акванала АРЗ-8Н при плотности заряда 0,95 — 1,1 кг/дм³ составляет 17,7 кбар .

Акванал ПХМ-5 в патронированном виде имеет скорость детонации 3100 м/с, теплота взрыва 600 ккал/кг (750 ккал/дм³) .

Примечания 

Взрывчатые вещества